Agaresuchus is een geslacht van uitgestorven allodaposuchide eusuchide Crocodylomorpha uit het Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien) van Spanje. Het omvat twee soorten, de typesoort Agaresuchus fontisensis en Agaresuchus subjuniperus, die oorspronkelijk werd benoemd als een soort van het verwante geslacht Allodaposuchus. Er is echter voorgesteld dat beide soorten in plaats daarvan kunnen behoren tot het geslacht Allodaposuchus.

Ontdekking en naamgeving 
Het geslacht Agaresuchus werd in 2016 benoemd na de ontdekking van Agaresuchus fontisensis. Allodaposuchus subjuniperus, ontdekt in 2013 en oorspronkelijk geclassificeerd als een nieuwe en tweede soort van Allodaposuchus, werd vervolgens opnieuw toegewezen aan Agaresuchus.

Agaresuchus subjuniperus werd in 2013 benoemd op basis van een schedel van de Conquèsformatie van het Laat-Maastrichtien, onderdeel van de Tremp Group, in de provincie Huesca, Spanje. De schedel werd gevonden onder een jeneverbesboom waarvan de wortels tussen de botten waren gegroeid, vandaar de soortnaam subjuniperus of 'onder jeneverbes' in het Latijn.

In 2016 werd het nieuwe geslacht en de nieuwe soort Agaresuchus fontisensis ontdekt en beschreven. Het werd genoemd naar de fossielenvindplaats Lo Hueco in Fuentes, Cuenca, Spanje; fontis is de Latijnse naam van Fuentes.

De twee soorten verschillen in eigenschappen zoals de vorm van de snuit (langwerpig in de eerste, kort in de laatste); de vorm van de premaxilla (langer dan breed vergeleken met breder dan lang); het aantal maxillaire tandkassen (15 t.o.v. 14); de vorm van de oogkassen (groot en rond in vergelijking met kort en halvemaanvormig); de breedte tussen de ogen (smal vergeleken met kenmerkend breed); en kenmerken van het verhemelte en de neusbeenderen. Ze werden echter beschouwd als voldoende verschillend van de Oost-Europese Allodaposuchus precedenten om een nieuw geslacht te rechtvaardigen.

Als alternatief heeft een fylogenetische analyse uit 2021, rekening houdend met aanvullend postcraniaal materiaal, Allodaposuchus teruggevonden als parafyletisch met betrekking tot Agaresuchus en Lohuecosuchus, en suggereerde dat zowel Agaresuchus fontisensis als Agaresuchus subjuniperus tot het geslacht Allodaposuchus behoren, wat Agaresuchus als een jonger synoniem van Allodaposuchus zou maken.

Fylogenie 
Het cladogram van Blanco's 2021-studie wordt hieronder weergegeven:

Uitgestorven Crocodylomorpha